Chris Barton Adkisson, noto come Chris Von Erich – wrestler statunitense
 David Alan Adkisson, noto come David Von Erich – wrestler statunitense
 Jack Barton Adkisson, noto come Fritz Von Erich – wrestler statunitense
 Kerry Gene Adkisson, noto come Kerry Von Erich – wrestler statunitense
 Kevin Ross Adkisson, noto come Kevin Von Erich – ex wrestler statunitense
 Lacey Dawn Adkisson, noto come Lacey Von Erich – wrestler statunitense
 Michael Brett Adkisson, noto come Mike Von Erich – wrestler statunitense